Cattedrale di San Francesco Saverio, ad Adelaide
 Cattedrale di San Francesco Saverio, ad Agartala
 Cattedrale di San Francesco Saverio, ad Ambon
 Cattedrale di San Francesco Saverio, a Bangalore
 Cattedrale di San Francesco Saverio, a Banská Bystrica
 Cattedrale di San Francesco Saverio, a Geraldton
 Cattedrale di San Francesco Saverio, a Hrodna